

Patronyme
 Carmen Thalmann (1989-), skieuse alpine autrichienne.
 Clara Thalmann-Ensner (1908-1987), militante anarchiste suisse.
 Ernst Thälmann (1886-1944), homme politique communiste allemand.
 Ernst Alfred Thalmann (1881-1938), footballeur et homme politique suisse.
 Gaëlle Thalmann (1986-), joueuse de football suisse.
 Julius Thalmann (1960-), coureur cycliste suisse.
 Melchior Thalmann (1924-2013), gymnaste artistique masculin suisse.
 Rita Thalmann (1926-2013), historienne française.
 Rosa Thälmann (1890-1962), militante communiste allemande.
 Sandra Thalmann (1992-), joueuse de hockey sur glace suisse.
 Sophie Thalmann (1976-), animatrice et mannequin française, Miss France 1998.

Voir aussi
 Le Bataillon Thälmann était un bataillon faisant partie des Brigades internationales durant la Guerre d'Espagne.
 L'île Ernst Thälmann est un territoire cubain.
 

Homonymie de patronyme